Эралиев — фамилия; имеет женскую форму Эралиева.
 Эралиев, Арсен Кадырбаевич (род. 1990) — киргизский борец греко-римского стиля.
 Эралиев, Суюнбай (1921—2016) — советский поэт.